Kamen Rider — uma série de televisão do gênero tokusatsu
 Kamen Rider — uma franquia do gênero tokusatsu
 Kamen Rider: Dragon Knight — uma série de televisão americana baseada na franquia acima

Desambiguações de topônimos